Zangerle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zangerle (1874–1945), österreichischer Schriftsteller, Volkskundler, Volksschuldirektor
 Ignaz Zangerle (1905–1987), österreichischer Erwachsenenbildner
 Joël Zangerle (* 1988), luxemburgischer Straßenradrennfahrer
 Werner Zangerle (* 1979), österreichischer Saxophonist, Komponist und Musiklabelgründer

Siehe auch:
Zangerl